Shirley Fry ha battuto in finale Althea Gibson 6–3 6–4.

Teste di serie
 Shirley Fry (Campionessa)
 Althea Gibson (finalista)
 Mary Carter (quarti di finale)
 Beryl Penrose (semifinalista)
 Lorraine Coghlan (semifinalista)
 Jenny Staley (quarti di finale)
 Margaret Hellyer (secondo turno)
 Fay Muller (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1957